Uppsala este un comitat (län) din Suedia. Reședința sa este orașul Uppsala.

Geografie 
Teritoriul acestei unități administrative reprezintă  1,7% din suprafața Suediei.

Zone urbane 
Următoarele sunt cele mai mari zece zone urbane din comitat (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei:

Populație 
Locuitorii din Uppsala län însumează 3,3% din totalul populației Suediei.

Administrație 
Uppsala län este compus din următoarele comune:
 Enköping
 Heby
 Håbo
 Knivsta
 Tierp
 Uppsala
 Älvkarleby
 Östhammar

Note 

Län în Suedia